Liu Rui puede referirse a las siguientes personas:

 Liu Rui (curling), jugador de curling chino;
 Liu Rui (taekwondo), practicante de taekwondo china.